Сузи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сузи, Арнольд (1896—1968) — эстонский юрист, политический деятель.
 Сузи, Томас Павлович (1901—1939) — советский лётчик-испытатель, кавалер ордена Ленина (1933) и ордена Знак Почёта (1936), полковник авиации (1936).
 Сузи, Хели (1929—2020) — преподаватель немецкого языка, переводчик. См. также 
 Суси (значения)